Нью-Уинсор (; ) — англоязычный топоним.

Топоним 
США
  — городок в Мэриленде.
 Нью-Уинсор — городок в штате Нью-Йорк.
  — поселение в составе городка.

Прочие страны
  — город в Новой Зеландии.

См. также 
 Виндзор (значения)
  (Старый Виндзор)